Асоматос () — названия населённых пунктов Греции и Кипра, среди которых:
 Асоматос (Крит) — деревня в Греции
 Асоматос (Кирения) — деревня на Кипре, в оккупированном турками районе Кирения
 Асоматос (Лимасол) — деревня на Кипре, в районе Лимасол